Essencialismo
Ou ainda:
 Essencial (álbum de Babado Novo)
 Essencial (álbum de Fafá de Belém)
 Essencial (álbum de Jorge & Mateus)

Desambiguações de música